Владимир Карасик:
 Карасик, Владимир Ильич (род. 1953) — российский лингвист.
 Карасик, Владимир Моисеевич (1894—1964) — советский фармаколог и токсиколог.